Ячейка:
 Ячейка — сота.
 Ячейка — отсек.
 Ячейка — ящик.
 Ячейка — углубление:
 Ячейка — бокс, релейный шкаф.
 Ячейка — сейф в банке, сдаваемый клиентам внаём.
 Ячейка — часть организации (ресурс) — партийная (комсомольская) ячейка:
 Ячейка — тип базового элемента партии. Создавались и существовали преимущественно в коммунистических партиях, а также в фашистских партиях, играя вспомогательную роль. Преимущественно создавались на предприятиях, реже в жилых кварталах. Могли входить либо муниципальные организации (секции), либо в районные организации (федерации). После Второй мировой войны в ряде коммунистических партий стали называться — первичные организации. Ныне роль ячеек в коммунистических партиях второстепенна. 
 Ячейка — первичная организация в ВКП (б) в 1919 — 1934 гг. Создавались на предприятиях, в учреждениях, воинских частях, с 1924 года сёлах. Ячейки сёл входили в уездные, городские или районные (в городах) организации, ячейки сёл в волостные и районные (с 1929 гг. — в районные) организации. Управлялась общим собранием, бюро и организатором (с 1926 г. — секретарём). В 1934 году переименованы в первичные организации.
 Ячейка общества — Фразеологизм (идиоматическое выражение), обозначающие  семью.
 Ячейка таблицы.
 Ячейка стеллажа.

Наука 
 Ячейка — в физике, упорядоченные структуры в жидкости.
 Ячейка — в информатике это часть системы памяти ЭВМ, в которую процессор обращается при выполнении операций (Jump, Move и прочее).
 Ячейка — в музыке, минимальная неделимая мелодия, использующееся при разработке произведения.
 Ячейка — понятие в электрохимии.
 Ячейка — фортификационное укрытие, для военнослужащего в РККА (современный термин — одиночный окоп).

Топоним 
 Ячейка — село, Эртильский район Воронежской области.

См. также 
 Ячеистая топология
 Ячеистая текстура
 Ячеистый бетон и Ячеистые блоки